Winterausrüstung steht für
 Winterausrüstung (Straßenverkehr), z. B. Winterreifen, Schneeketten, Spikes sowie die betreffenden Rechtsnormen
 Winterausrüstung (Militär), die Hilfsmittel zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft bei Winterwetter

Siehe auch
 Winterdienst (Straßenausrüstung und andere Maßnahmen)